RC Dragon Brno je český ragbyový klub ve městě Brno v Jihomoravském kraji. Byl založený v roce 1946 jako Sokol Brno I. Klubové barvy jsou zelená a černá. Předsedou klubu je Jiří Valášek.

Historie

Bývalé názvy 
 Sokol Brno I (1946-50)
 Sokol Zbrojovka Brno (1951-52)
 Spartak Zbrojovka Brno (1953)
 Spartak ZJŠ Brno (1954-68)
 TJ Zbrojovka Brno (1969-90)
 RC Dragon Brno (1991-dosud)

Vítězství 
 Mistrovství Československa – 1950, 1965
 Česká KB Extraliga – 2000

Umístění mužstev

Kontakty 

 RC Dragon Brno, Čačovice 973/9, 61400 BRNO - Maloměřice

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu

Brno
Brno
Mistři Československa v ragby
Sportovní kluby v Brně
Sport v Maloměřicích